El término Zaria, Zaryá, Zarya o Zariá puede referirse a:

Astronáutica 

 Zaryá, módulo de la Estación Espacial Internacional.
 Zariá (astronave), astronave soviética.

Localidades

Zaria (Nigeria), localidad de Nigeria.

(Заря) 

 Zariá (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
 Zariá (Bisk, Altái), localidad del raión de Bisk del krai de Altái, en Rusia.
 Zariá (Arjángelskoye, Bashkortostán), localidad del raión de Arjángelskoye de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Zariá (Pankrushija, Bashkortostán), localidad del raión de Pankrushija de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Zariá (Brásovo, Briansk), localidad del raión de Brásovo del óblast de Briansk, en Rusia.
 Zariá (Korzhovka-Golubovka, Krintsy, Briansk), localidad del municipio de Korzhovka-Golubovka del raión de Krintsy del óblast de Briansk, en Rusia.
 Zariá (Fiódorovskoye, Pognédino, Briansk), localidad del municipio de Fiódorovskoye del raión de Pognédino del óblast de Briansk, en Rusia.
 Zariá (Sevsk, Briansk), localidad del raión de Sevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
 Zariá (Suzemka, Briansk), localidad del raión de Suzemka del óblast de Briansk, en Rusia.
 Zariá (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
 Zariá (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
 Zariá (Jakasia), localidad de la república de Jakasia, en Rusia.
 Zariá (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
 Zariá (Kírov, Kaluga), localidad del raión de Kírov del óblast de Kaluga, en Rusia.
 Zariá (Jvastovichi, Kaluga), localidad del raión de Jvastovichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
 Zariá (Belovo, Kémerovo), localidad del raión de Belovo del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Zariá (Gubevsk, Kémerovo), localidad del raión de Gubevsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Zariá (Kémerovo), localidad del raión de Kémerovo del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Zariá (Tiazhinski, Kémerovo), localidad del raión de Tiazhinski del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Zariá (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
 Zariá (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
 Zariá (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Starominskaya, Krasnodar), localidad del raión de Starominskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Výselki, Krasnodar), localidad del raión de Výselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Zariá (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
 Zariá (Rylsk, Kursk), localidad del raión de Rylsk del óblast de Kursk, en Rusia.
 Zariá (Glushkovo, Kursk), localidad del raión de Glushkovo del óblast de Kursk, en Rusia.
 Zariá (Mazeika, Dóbrinka, Lípetsk), localidad del municipio de Mazeika del raión de Dóbrinka del óblast de Lípetsk, en Rusia.
 Zariá (Púshkino, Dóbrinka, Lípetsk), localidad del municipio de Púshkino (Lípetsk) del raión de Dóbrinka del óblast de Lípetsk, en Rusia.
 Zariá (Zadonsk, Lípetsk), localidad del raión de Zadonsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
 Zariá (Izmálkovo, Lípetsk), localidad del raión de Izmálkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
 Zariá (Ardátov, Mordovia), localidad del raión de Ardátov de la república de Mordovia, en Rusia.
 Zariá (Gúbovo-Poliana, Mordovia), localidad del raión de Gúbovo-Poliana de la república de Mordovia, en Rusia.
 Zariá (Insar, Mordovia), localidad del raión de Insar de la república de Mordovia, en Rusia.
 Zariá (Kovylkino, Mordovia), localidad del raión de Kovylkino de la república de Mordovia, en Rusia.
 Zariá (Bor, Nizhni Nóvgorod), localidad del ókrug urbano de Bor del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Zariá (Voznesénskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Voznesénskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Zariá (Pilna, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Pilna del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Zariá (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
 Zariá (Zálegosh, Oriol), localidad del raión de Zálegosh del óblast de Oriol, en Rusia.
 Zariá (Oriol), localidad del raión de Oriol del óblast de Oriol, en Rusia.
 Zariá (Sverdlovsk, Oriol), localidad del raión de Sverdlovsk del óblast de Oriol, en Rusia.
 Zariá (Novoderevenski, Riazán), localidad del raión Novoderevenski del óblast de Riazán, en Rusia.
 Zariá (Sarái, Riazán), localidad del raión de Sarái del óblast de Riazán, en Rusia.
 Zariá (Shatsk, Riazán), localidad del raión de Shatsk del óblast de Riazán, en Rusia.
 Zariá (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
 Zariá (Komunarski, Krasni Yar, Samara), localidad del municipio de Komunarski del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
 Zariá (Stáraya Binaradka, Krasni Yar, Samara), localidad del municipio de Stáraya Binaradka del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
 Zariá (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
 Zariá (Achit, Sverdlovsk), localidad del raión de Achit del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Zariá (Alapáyevsk, Sverdlovsk), localidad del raión de Alapáyevsk del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Zariá (Roslavl, Smolensk), localidad del raión de Roslavl del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Zariá (Yugrá, Smolensk), localidad del raión de Yugrá del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Zariá (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
 Zariá (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
 Zariá (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
 Zariá (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
 Zariá (Vavozh, Udmurtia), localidad del raión de Vavozh de la república de Udmurtia, en Rusia.
 Zariá (Yakshur-Vodia, Udmurtia), localidad del raión de Yakshur-Vodia de la república de Udmurtia, en Rusia.
 Zariá (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
 Zariá (Kalach, Volgogrado), localidad del raión de Kalach del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Zariá (Léninsk, Volgogrado), localidad del raión de Léninsk del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Zariá (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.
 Zariá (Bobrov, Vorónezh), localidad del raión de Bobrov del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Zariá (Novojopiorsk, Vorónezh), localidad del raión de Novojopiorsk del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Zariá (Yakutia), localidad de la república de Yakutia, en Rusia.
 Zariá (Gavrílov-Yam, Yaroslavl), localidad del raión de Gavrílov-Yam del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
 Zariá (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.

Mitología 

Zariá, personaje de la mitología eslava.